Ryan Miller (né le  à East Lansing dans le Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il occupe la position de gardien de but. Il est le frère aîné de Drew Miller qui a remporté la Coupe Stanley 2007 avec les Ducks d'Anaheim.

Biographie 
Durant ses années universitaires dans la NCAA, il a établi le record du plus grand nombre de blanchissages en carrière, Ce qui lui a d'ailleurs permis de gagner le trophée Hobey Baker, remis au joueur de l'année dans la NCAA, en 2001. Dix membres de la famille de Ryan Miller ont évolué avec l'équipe des Spartans de l'Université de l'État du Michigan. Les Spartans ont remporté le Championnat CCHA 2000 et 2001. Il a été repêché par les Sabres de Buffalo lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999, à la . Il passe professionnel en 2002 avec les Americans de Rochester dans la Ligue américaine de hockey avant d'être appelé par les Sabres dans la Ligue nationale de hockey. Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis en compagnie de Steve Ott contre Jaroslav Halák, Chris Stewart, William Carrier et deux choix de repêchage.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international. Il a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2010.

Trophées et honneurs personnels

Central Collegiate Hockey Association 
 2000 : nommé dans la seconde équipe d'étoiles.
 2001 : nommé meilleur joueur.
 2002 : nommé meilleur joueur.

National Collegiate Athletic Association 
 2001 : remporte le Trophée Hobey Baker.

Ligue américaine de hockey 
 2005 : remporte le trophée Aldege-« Baz »-Bastien.
 2005 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
 2005 : participe au Match des étoiles avec l'équipe PlanetUSA.
 2004 : participe au Match des étoiles avec l'équipe PlanetUSA.

Ligue nationale de hockey 
 2007 : participe au Match des étoiles (titulaire).
 2010 : vainqueur du Trophée Vézina remis au gardien par excellence.
 2010 : nommé dans la première équipe étoile.

Jeux olympiques 
 2010 : nommé dans l'équipe type.
 2010 : nommé meilleur joueur.
 2010 : nommé meilleur gardien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || Spartans de Michigan State || NCAA || 26 || 16 || 5 || 3 ||  || 39 || 1,53 ||  || 8 || 0 || - || - ||  -||- || - || - || - || - || - 
|-
|2000-2001 || Spartans de Michigan State || NCAA || 40 || 31 || 5 || 4 ||  || 54 || 1,32 ||  || 10 || 0 || - || - ||  -||- || - || - || - || - || - 
|- 
| 2001-2002 || Spartans de Michigan State || NCAA || 40 || 26 || 9 || 5 ||  || 71 || 1,77 || 93,6 || 8 || 0 || - || - ||  -||- || - || - || - || - || - 
|- 
| 2002-2003 || Americans de Rochester || LAH || 47 || 23 || 18 || 5 ||  || 110 || 2,34 || 92,2 || 2 || 6 || 3 || 1 || 2 || 190 || 13 || 4,11 || 85,6 || 0 || 0
|-
|2002-2003 || Sabres de Buffalo || LNH || 15 || 6 || 8 || 1 || 912 || 40 || 2,63 || 90,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Sabres de Buffalo || LNH || 3 || 0 || 3 || 0 || 178 || 15 || 5,06 || 79,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Americans de Rochester || LAH || 60 || 27 || 25 || 7 ||  || 132 || 2,21 || 92,5 || 5 || 2 || 14 || 7 || 7 || 857 || 26 || 1,82 || 93,4 || 2 || 0
|-
|2004-2005 || Americans de Rochester || LAH || 63 || 41 || 17 || 4 ||  || 153 || 2,45 || 92,2 || 8 || 12 || 9 || 5 || 4 || 547 || 24 || 2,63 || 90,9 || 0 || 0
|- 
| 2005-2006 || Sabres de Buffalo || LNH || 48 || 30 || 14 || 3 ||  || 124 || 2,6 || 91,4 || 1 || 0 || 18 || 11 || 7 || 1123 || 48 || 2,56 || 90,8 || 1 || 2
|-
|2005-2006 || Americans de Rochester || LAH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 5 || 2,5 || 88,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || Sabres de Buffalo || LNH || 63 || 40 || 16 || 6 ||  || 168 || 2,73 || 91,1 || 2 || 2 || 16 || 9 || 7 || 1029 || 38 || 2,22 || 92,2 || 0 || 2
|-
|2007-2008 || Sabres de Buffalo || LNH || 76 || 36 || 27 || 10 ||  || 197 || 2,64 || 90,6 || 3 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2008-2009 || Sabres de Buffalo || LNH || 59 || 34 || 18 || 6 ||  || 145 || 2,53 || 91,8 || 5 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Sabres de Buffalo || LNH || 69 || 41 || 18 || 8 ||  || 150 || 2,22 || 92,9 || 5 || 4 || 6 || 2 || 4 || 384 || 15 || 2,34 || 92,6 || 0 || 2
|- 
|2010-2011 || Sabres de Buffalo || LNH || 66 || 34 || 22 || 8 ||  || 165 || 2,59 || 91,6 || 5 || 6 || 7 || 3 || 4 ||410  || 20 || 2,93 || 91,7 || 2 || 2
|-
|2011-2012 || Sabres de Buffalo || LNH || 61 || 31 || 21 || 7 ||  || 150 || 2,54 || 91,6 || 6 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
|2012-2013 || Sabres de Buffalo || LNH || 40 || 17 || 17 || 5 ||  || 108 || 2,81 || 91,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2013-2014 || Sabres de Buffalo || LNH || 40 || 15 || 22 || 3 ||  || 108 || 2,72 || 92,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Blues de Saint-Louis || LNH || 19 || 10 || 8 || 1 ||  || 46 || 2,47 || 90,3 || 1 || 0 || 6 || 2 || 4 || 422 || 19 || 2,7 || 89,7 || 0 || 0
|- 
| 2014-2015 || Canucks de Vancouver || LNH || 45 || 29 || 15 || 1 ||  || 107 || 2,53 || 91,1 || 6 || 0 || 3 || 1 || 1 || 156 || 6 || 2,31 || 91 || 0 || 0
|- 
| 2015-2016 || Canucks de Vancouver || LNH || 51 || 17 || 24 || 9 ||  || 137 || 2,7 || 91,6 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 54 || 18 || 29 || 6 ||  || 150 || 2,8 || 91,4 || 3 || 22 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 28 || 12 || 6 || 6 ||  || 53 || 2,35 || 92,8 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 20 || 3 || 9 || 75 || 0 || 0
|- 
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 20 || 17 || 8 || 7 ||  || 51 || 2,76 || 91,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 23 || 9 || 6 || 4 ||  || 64 || 3,10 || 90,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 16 || 4 || 8 || 2 || 871 || 51 || 3,51 || 88,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 796 || 391 || 289 || 88 ||  ||  || 2,64 || 91,4 || 44 || 48 || 57 || 28 || 27 ||  || 149 || 2,52 || 91,3 || 3 || 8

Au niveau international 

| 2002  || align="left" |  || Championnat du monde
| 4 || 2 || 1 ||1  || 238 || 7 || 1,76 || 95 || 1 ||  || align="left" | Septième
|-
| 2003  || align="left" |  || Championnat du monde
| 4 || 2 || 2 || 0 || 192 || 10 || 2,49 || 88,9 || 0 ||  || align="left" | Treizième
|-
| 2010 || align="left" |  || Jeux olympiques
| 6 || 5 || 1 || 0 || 355 || 8 || 1,35 || 94,6 || 1 ||  || align="left" |  Médaille d'argent
|-
| 2014 || align="left" |  || Jeux olympiques
| 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 1 || 1 || 94,4 || 0 ||  || align="left" | Quatrième

Références 

Naissance en juillet 1980
Naissance à East Lansing
Joueur international américain de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Gagnant du trophée Hobey-Baker
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Gagnant du trophée Vézina
Gagnant du trophée de la Fondation de la LNH
Médaillé d'argent olympique américain
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Ducks d'Anaheim
Membre du Temple de la renommée du hockey américain